Роша (, ) — португальская и французская фамилия. Известные носители:

 Роша, Антониу (род. 1944) — бразильский шахматист.
 Роша, Веллингтон (род. 1990) — бразильский и восточнотиморский футболист.
 Роша, Глаубер (1939—1981) — бразильский кинорежиссёр.
 Роша, Даниэл (род. 1990) — бразильский актёр.
 Роша, Коко (род. 1988) — канадская супермодель.
 Роша, Кэли (род. 1971) — американская актриса.
 Роша, Лоренс (род. 1979) — швейцарская лыжница.
 Роша, Паулу (1935—2012) — португальский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр, один из лидеров движения Новое португальское кино.
 Роша, Пауло Сержио (род. 1978) — бразильский футболист.
 Роша, Рикардо (род. 1962) — бразильский футболист.
 Роша, Рикарду (род. 1978) — португальский футболист.
 Роша, Рубенилсон дос Сантос да (род. 1987) — бразильский футболист.
 Роша, Сержиу да (род. 1959) — бразильский кардинал.

Составные фамилии 
 Роша Акино, Маркос Луис (род. 1988) — бразильский футболист.
 Роша Лима, Энрике (1879—1956) — бразильский патологоанатом и микробиолог.
 Роша Машадо, Мишел Маседо (род. 1990) — бразильский футболист.
 

 Бо де Роша, Альфонс (1815—1893) — французский инженер.
 Гонсалвеш да Роша, Нуну Фернанду (Капушу, род. 1972) — португальский футболист.
 Мендес да Роша, Паулу (1928—2021) — бразильский архитектор.
 Монтейру Роша, Нуну Мигел (род. 1977) — португальский футболист.
 Тейшейра Роша, Нуну Мигел (род. 1992) — кабо-вердианский футболист.